Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Raleigh :
 le HMS Raleigh (anciennement ), un vaisseau de cinquième rang de 32 canons lancé en 1776 et capturé en 1778 ;
 le , un sloop-of-war de 18 canons lancé en 1806. Il fut utilisé comme cible à partir de 1839 et fut vendu en 1841 ;
 le , un vaisseau de quatrième rang de 50 canons lancé en 1845 et échoué en 1857 ;
 le HMS Raleigh, une frégate en bois commandée en 1860 mais annulée en 1863 ; 
 le , une frégate en fer lancée en 1873 et vendue en 1905 ;
 le , un croiseur lourd de la classe Hawkins lancé en 1919 et échoué au Canada en 1922 ;
 le HMS Raleigh, nom de l'actuel base de formation de la Royal Navy à Torpoint, en Angleterre.

Voir aussi 
 

Raleigh